Łężyce ist
 Łężyce (Szczytna), ein Dorf in der Gemeinde Szczytna in der Woiwodschaft Niederschlesien in Polen
 ein Dorf in der Gemeinde Wejherowo in der Woiwodschaft Pommern in Polen
 ein Dorf in der Gemeinde Sadowie in der Woiwodschaft Heiligkreuz in Polen